Jean Janssens – belgijski piłkarz
 Jean Janssens – belgijski kolarz